Snare River ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 Snare River (MacFarlane River), in Saskatchewan
 Snare River (Russell Lake), in den Nordwest-Territorien